Nazwa szarańczaki może oznaczać:
 Orthoptera – prostoskrzydłe,
 Caelifera (prostoskrzydłe krótkoczułkowe lub krótkoczułkie) – podrząd prostoskrzydłych, 
 Acrididae – szarańczowate.

Zobacz też 
 szarańcza.

Przypisy